Saulchoy (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Saulchoy (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia